Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Bas-Saint-Laurent

Albertville

Amqui

Auclair

Baie-des-Sables
Aucun candidat à la mairie

Biencourt

Cacouna

Causapscal

Dégelis

Esprit-Saint

Grand-Métis

Grosses-Roches

Kamouraska

L'Isle-Verte

Nomination de Daniel Gagnon au poste de maire en 
 Nécessaire en raison de la démission du maire Serge Forest en .

La Pocatière

La Rédemption

La Trinité-des-Monts

Lac-au-Saumon

Lac-des-Aigles

Lejeune

Les Hauteurs
 

Élection partielle pour le poste de maire le 
 Organisée en raison de la démission de la mairesse Émilienne Boucher en .

Les Méchins

Matane

Métis-sur-Mer

Mont-Carmel

Mont-Joli

Notre-Dame-des-Neiges

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Notre-Dame-du-Portage

Packington

Padoue

Pohénégamook

Price

Rimouski

Rivière-Bleue

Élection partielle pour le poste de maire le  et au poste de conseiller #5 le 
 Organisée en raison de la démission du maire Marcel Landry pour raison de santé.

Rivière-du-Loup

Rivière-Ouelle

Saint-Adelme

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Nomination pour le poste de maire
 Organisée en raison de la démission du maire Luc Chouinard le .
 Mme Anita Ouellet-Castonguay devient mairesse de la municipalité

Saint-Alexandre-des-Lacs

 Nécessaire en raison de la démission du maire Jean-Marc Roy le .
 Nelson Pilote devient maire

Saint-Anaclet-de-Lessard

Saint-André

Saint-Antonin

Saint-Arsène

Saint-Athanase
Aucun candidat à la mairie

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Saint-Charles-Garnier

Saint-Clément
Aucun candidat à la mairie

Saint-Cléophas

Saint-Cyprien

Saint-Damase

Saint-Denis

Saint-Donat

Saint-Éloi

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Saint-Épiphane

Saint-Eugène-de-Ladrière

Saint-Eusèbe

Saint-Fabien

Saint-François-Xavier-de-Viger

Saint-Gabriel-de-Rimouski

Saint-Gabriel-Lalemant

Saint-Germain

Saint-Guy

Démission du maire Jocelyn Dallaire et des conseillères Micheline Caron et Micheline Pitre en .

Démission de Jean B. Lévesque (conseiller #3) le .

Mise sous tutelle de la municipalité par la Commission municipale du Québec de janvier 2011 au .

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #1 et #2 le .
Élection de Roger Rioux au poste de maire et de Jean-Pierre Saucier et Diane Lepage respectivement aux postes de conseiller #1 et #2.

Jean-Noël Bolduc devient maire en cours de mandat.

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Saint-Jean-de-Cherbourg

Saint-Jean-de-Dieu

Saint-Jean-de-la-Lande

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Saint-Joseph-de-Lepage

Saint-Juste-du-Lac

Saint-Léandre

Saint-Léon-le-Grand

Nomination au poste de maire suppléant de Daniel Dumais .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Steve Lamontagne en .

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Marc-du-Lac-Long

Saint-Marcellin

Saint-Mathieu-de-Rioux
Aucun candidat à la mairie

Nomination de Yvon Ouellet au poste de maire.
 En raison de la démission du maire (identité inconnu).

Saint-Médard

Saint-Michel-du-Squatec

Saint-Modeste

Saint-Moïse

Saint-Narcisse-de-Rimouski

Saint-Noël

Saint-Octave-de-Métis

Guillaume Bérubé .

Saint-Onésime-d'Ixworth
Aucun candidat à la mairie

Saint-Pacôme

Saint-Pascal

Saint-Paul-de-la-Croix

Saint-Philippe-de-Néri

Saint-Pierre-de-Lamy

Saint-René-de-Matane

Élection partielle de Roger Vaillancourt au poste de maire en 2011.
 Nécessaire en raison de la démission du maire Sylvain Audit en 2011.

Saint-Simon

Saint-Tharcisius

Saint-Ulric

Saint-Valérien

Saint-Vianney

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

Sainte-Angèle-de-Mérici

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Sainte-Félicité

Sainte-Flavie

Sainte-Florence

Sainte-Françoise

Sainte-Hélène
Données non dispobles

Sainte-Irène

Sainte-Jeanne-d'Arc

Sainte-Luce

Sainte-Marguerite

Sainte-Paule

Sainte-Rita
 

Élection partielle au poste de conseiller #1, #2, #3 et #4 en .
 Élection nécessaire en raison des démissions des conseillers Denis Dubé (conseiller #2) pour raisons de santé, Langis Beaulieu (conseiller #4) pour raisons personnelles ainsi que Lauréanne Pelletier (conseillère #1) et Lorraine Malenfant (conseillère #4) en guise de contestation.
 Municipalité sous la tutelle de la Commission municipale du Québec du  à  en raison de l'absence de quorum possible lors des assemblées.

Élection partielle au poste de maire et de conseillers #5 et #6 en .
 Élection nécessaire en raison d'accusation de conflit d'intérêts contre la mairesse Francine Ouellet et Marielle Lachapelle (conseillère #6) et de la démission de Michel Colpron (conseiller #5) pour se porter candidat à la mairie.

Sayabec

Témiscouata-sur-le-Lac
Nouvelle ville constituée en 2010

 
Ville créée à partir des villes de Cabano et de Notre-Dame-du-Lac

Élection partielle le .

Michel Robichaud et Rodrigue Lavoie sont candidats au poste de conseiller #6

Trois-Pistoles

Val-Brillant

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Bas-Saint-Laurent
Histoire du Bas-Saint-Laurent
 Résultat